Веинте де Агосто има више значења:

 Веинте де Агосто, Гранха Порсикола (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Веинте де Агосто (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику